Das Quadeinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2023 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Sam Schröder.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Quadeinzel
2023